Анимационный сериал или мультсериал — набор анимационных произведений с общим названием сериала, обычно связанных друг с другом. Эти эпизоды, как правило, должны иметь одних и тех же главных героев, разных второстепенных персонажей и основную тему. Сериал может иметь либо маленькое количество эпизодов, таких как мини-сериал, определённый конец, либо быть открытым, без заданного количества эпизодов. Они могут транслироваться по телевидению, показываться в кинотеатрах, транслироваться на видео в Интернете. Как и другие телесериалы, фильмы, включая анимационные фильмы, мультсериалы могут быть самых разных жанров, а также могут иметь различную демографическую целевую аудиторию, от мужчин до женщин, от детей до взрослых.

Телевидение 
Анимационные сериалы регулярно представляются и могут появляться до одного раза в неделю или ежедневно в течение установленного тайм-слота. Временной интервал может варьироваться, включая утро, такие как субботние утренние мультфильмы, прайм-тайм, как мультфильмы в прайм-тайм, до поздней ночи, как ночное аниме. Они также могут транслироваться по будням или только по выходным.

Продолжительность каждого эпизода варьируется в зависимости от сериала. Традиционно сериалы выпускаются как полные получасовые или почти получасовые программы; однако многие из них выпускаются в виде анимационных короткометражных фильмов продолжительностью 10-11 минут, которые также могут быть объединены с другими короткометражными фильмами, чтобы заполнить определённый период времени. Если выполняется сопряжение между двумя или более короткометражками, то их можно назвать «сегментами». Если по телевизору, то показываются 15-20 минут в зависимости от коммерческого времени. Полные полчаса сократят временные рамки рекламы. Обратите внимание, что Netflix и другим потоковым компаниям, которые не показывают рекламу, может потребоваться полный 30-минутный мультфильм, длина которого зависит от компании, которая транслирует мультфильм. Есть также несколько коротких сериалов продолжительностью около пяти минут; в последнее время они стали более распространенными в японской анимации.

Иногда они группируются в соответствии с требованиями сетевого программирования. Таким образом, конкретный сериал может появляться в нескольких форматах или временных блоках.

Анимационные сериалы исторически использовались для комедии, такие как истории в картинках, произведение искусства, обычно разработанное для юмористических намерений, и поэтому его называют мультяшными сериалами. Однако в последнее время анимационные телесериалы попали в другие жанры, такие как боевики / приключенческие сериалы, такие как «Спиди-гонщик» и «G.I. Joe».

Первым мультсериалом был «Кролик-крестоносец».

Анимационные ситкомы впервые появились в 1960-х годах с «Флинтстоунами» (1960-1966), за которыми последовали «Джетсоны» (1962-1987).

С 1972 по 1974 год Hanna-Barbera спродюсировала «Wait Till Your Father Gets Home», ориентированный на взрослых анимационный ситком в стиле сериале «Все в семье».

Широковещательная сеть 
1980-е и 1990-е годы были возрождением анимационных детских телесериалов и телесериалов для взрослых. Различные широковещательные сети и медиакомпании начали создавать телевизионные каналы и форматы, разработанные специально для трансляции мультсериалов и аниме-сериалов. Компании, у которых уже были такие форматы, начали пересматривать свои существующие модели в течение этого времени. Большинство анимаций были американскими или японскими аниме. Примерами текущих сетей являются:

В 1990-х годах стал более широко появляться более зрелый контент, чем традиционные мультсериалы, выходя за рамки основной аудитории детей. Этими мультсериалами являются «Симпсоны», «Шоу Рена и Стимпи», «Новая жизнь Рокко», «Бивис и Баттхед», «Царь горы», «Duckman», «Южный Парк» и «Гриффины». Канадский компьютерный мультсериал ReBoot, который начинался как шоу для детей, переместил свою целевую возрастную группу в возрасте от 12 лет и старше, что привело к более тёмной и зрелой сюжетной линии.

Классификация 
 Полностью оригинальная
 Телевизионная анимация: Mobile Suit Gundam, Neon Genesis Evangelion, Tenchi Muyo!, …
 Веб-анимация

Кинотеатральные 
Мультсериалы, показанные в кинотеатрах, включают короткометражные мультфильмы Тома и Джерри, которые появлялись в кинотеатрах с 1940 по 1967 год.

Видео 
Анимационные сериалы Direct-to-video включают в себя большинство японских оригинальных видеозаписи (OVA). Первым мультсериалом OVA (а также первой общей OVA) был «Dallos» (1983). Почти все хентай (порнографические) аниме-сериалы выпускаются в формате OVA.

Веб-сериалы 
Анимационные веб-сериалы — это мультсериалы, разработанные и снятые для потоковых сервисов и называемые «веб-сериалами». Примерами являются «Happy Tree Friends» и «Eddsworld» в 2004 году.

Они также могут быть выпущены на YouTube, например, «Asdfmovie», который дебютировал в 2008 году.

Примечания 

Телевизионные жанры